Wedemark Scorpions ist der Name folgender Eishockeyclubs:

 Wedemark Scorpions, früherer Name (1996–1997) der Hannover Scorpions, deutscher Eishockeyclub
 ESC Wedemark Scorpions, 2008 gegründet
 Wedemark Scorpions, Beiname (2009–2012) der ersten Mannschaft des EC Wedemark, siehe Eishockey in Hannover #EC Wedemark